Lanzini ist der Familienname folgender Personen:

 Ennio Zelioli-Lanzini (1899–1976), italienischer Politiker
 Manuel Lanzini (* 1993), argentinischer Fußballspieler